Пещера Пилета () находится в муниципалитете Бенаохан, провинция Малага, Испания.

В пещере Пилета, названной по одноимённому холму, где она находится, представлены многочисленные настенные рисунки в франко-кантабрийском стиле, изображающие оленей, лошадей, рыб, коз, быков, тюленя, бизона, абстрактные символы и фигуры с непонятным смыслом.

Часть рисунков датируется эпохой палеолита, часть — неолита. Рисунки в пещере обнаружил в 1905 году Хосе Бульон Лобато, позднее её исследовали археологи Уиллоуби Вернер, Анри Брейль и Гуго Обермайер.

Наряду с петроглифами, в пещере также обнаружены чёрные схематические фигуры эпохи энеолита и остатки неолитических изделий (керамика — расписная и с насечками). Пещера является туристической достопримечательностью.

Литература 
 Álvarez Rubiera A.- En torno a las pinturas parietales de la cueva de la Pileta. Rev. Mainake, nº 15-16, ISSN: 0212-078X. Málaga, 1994.
 Bullón Giménez J. A.- EL cazador de la cueva de la Pileta. Monografías Espeleológicas, nº 3. Málaga, 1974.
 Saiz, C. et al (IRNA-CSIC).- Modelización de las condiciones geológico-kársticas y microambientales de la Cueva de la Pileta (Málaga) en relación con su conservación. Proyecto de investigación del Grupo de Petrología Aplicada de la UA.
 Sanchidrián Torti J. L.- Propuesta de la secuencia figurativa en la Cueva de la Pileta. Eds. Fullola & Soler, El Món mediterrani després del Pleniglacial (18000-12000 BP), p. 411—430. Gerona, 1997.

Археологические объекты в Испании
Петроглифы Европы
Пещеры Испании
Палеолит Европы
Малага